Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jim Courier che ha battuto in finale Jan Siemerink 6-7(2), 7-6(5), 5-7, 6-2, 7-5

Teste di serie 

 Boris Becker (semifinali)
 Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Assente
 Thomas Enqvist (secondo turno)

 Jim Courier (campione)
 Marc Rosset (primo turno)
 Wayne Ferreira (primo turno)
 Stefan Edberg (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1995
ATP Tour 1995